Contea di San Juan o San Juan County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
Contea di San Juan (Colorado)
Contea di San Juan (Nuovo Messico)
Contea di San Juan (Utah)
Contea di San Juan (Washington)